Félix Bacchi (1909-1978), fabricant français de miroirs astronomiques.
 Jérémy Bacchi (1986-), responsable politique français.
 Lucia Bacchi (1980-), joueuse italienne de volley-ball.